Il singolare del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1976, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Bob Lutz 6-3, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1976